Pittiș, sau Pittis:
 Florian Pittiș (1943, București  2007, București), unul dintre cei mai îndrăgiți actori de teatru
 Pittiș Show, o emisiune radiofonică, realizată începând cu anii 1980

Pittis 
 Domenico Pittis, sau: Domenic (* 1974)
 Jonathan Pittis (* 1982)
 Riccardo Pittis